Феддерсен, Беренд Вильгельм (1832—1918) — немецкий физик.
 Феддерсен, Ганс Петер (1848—1941) — немецкий художник.
 Феддерсен, Йоганн Даниил (Johann Daniel Feddersen; 1836—1902) — немецкий поэт.
 Феддерсен, Фридрих-Август (Friedrich August Feddersen; 1838—1908) — немецкий писатель.
 Феддерсен, Якоб Фридрих (1736—1788) — немецкий протестантский священник, писатель

Примечания